Resolução pode referir-se a:

 Princípio da resolução, regra de inferência que dá origem a uma técnica de demonstração por refutação para sentenças e inferências da lógica proposicional e da lógica de primeira ordem;
 Resolução (direito), norma jurídica;
 Resolução (música), teoria musical da música tonal ocidental;
 Resolução angular, descreve o poder de resolução de qualquer dispositivo capaz de formar ou captar imagens distintas;
 Resolução de equações, processo na matemática para resolver uma equação;
 Resolução de imagem, descreve o nível de detalhe que uma imagem comporta;
 Resolução de problemas, capacidade de um indivíduo de resolver problemas a ele apresentados;
 Resolução SLD, regra de inferência básica usada em lógica de programação.

Ver também
 
   

Desambiguação